Indulis ist ein lettischer männlicher Vorname.

Personen 
 Indulis Bekmanis (* 1989), lettischer Straßenradrennfahrer
 Indulis Bērziņš (* 1957), lettischer Politiker
 Indulis Bilzēns (* 1940), lettischer Multimediakünstler, Journalist und Aktivist
 Indulis Emsis (* 1952), lettischer Biologe und Politiker
 Indulis Ranka (1934–2017), lettischer Bildhauer und Maler

Männlicher Vorname
Lettischer Personenname